Wielki Kanion Kolorado
 Wielki Kanion (film)